Collmen ist der Name folgender Orte:
 Collmen (Colditz), Ortsteil von Colditz im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Collmen (Thallwitz), Ortslage von Thallwitz im Landkreis Leipzig, Sachsen